Строфиметр (греч. στροφή - виток, поворот + μέτρον — мера) — это электронное устройство, производящее подсчёт, хранение и индикацию суммарного количества оборотов коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Строфиметр предназначен для контроля износа двигателя и определения сроков его технического обслуживания. Данное устройство, в паре с показаниями счётчика пройденного пути, позволяет учитывать в каких условиях эксплуатируется транспортное средство (зима или лето, городской или загородный цикл, горная или равнинная местность), весовая нагрузка на транспортное средство (единственный водитель или полная загрузка), а также постоянное или периодическое пользование кондиционером, электроподогревом и т.п. Строфиметр встраивается в бортовой компьютер транспортного средства, а индикатор устанавливается на приборной панели. Для транспортных средств, уже находящихся в эксплуатации без строфиметра, создано выносное устройство, установка которого предусмотрена в салоне автомобиля или в моторном отсеке.

Строфиметр был изобретён и запатентован в России в 2015 году.

Конструкция строфиметра 

Строфиметр представляет собой счётчик (сумматор) импульсов, поступающих от датчиков блока зажигания (в бензиновых двигателях) или от датчика числа оборотов топливного насоса высокого давления (в дизельных двигателях). Электронный блок обрабатывает поступившие сигналы, преобразует их в количество оборотов коленчатого вала, суммирует, хранит и индицирует результат на дисплей. Для удобства работы с прибором, видимые показания на индикаторе строфиметра уменьшены в 1 000 000 раз, по аналогии как показания тахометра уменьшены в 1 000 раз.

Устройство автомобиля